Miejscowości w USA:
 Pelican Bay – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Collier
 Pelican Bay – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Tarrant
 Pelican Bay – Więzienie Stanowe w USA (Kalifornia)
 Pelican Bay – zatoka na jeziorze Jackson Lake